Das Sunfeast Open 2006 war ein Damentennisturnier in Kalkutta. Das Hallenhartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2006 und fand vom 18. bis 24. September 2006 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Martina Hingis gegen Olga Putschkowa mit 6:0 und 6:4. Im Doppelfinale besiegten Liezel Huber und Sania Mirza die Paarung Julija Bejhelsymer/Juliana Fedak mit 6:4 und 6:0.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2006
2006